Сніп (в'язка) — зв'язаний оберемок стебел з колосками хлібних злаків, бобових, льону тощо;
 Вазівський сніп — елемент у гербі шведського дворянського роду Ваза;
 «Сніп, український новорічник» — літературний альманах, виданий 1841-го року в Харкові;
 «Сніп, український часопис для інтелігенції» — щотижнева газета, виходила у Харкові в 1912—1913 роках.

Див. також 
 SNP